Ferdinand Noeldechen ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Noeldechen (General, 1853) (1853–1927), deutscher Generalleutnant
 Ferdinand Noeldechen (General, 1895) (1895–1951), deutscher Generalleutnant